Osmic steht für:
 Osmic Hill, Hügel auf Südgeorgien, Südatlantik
 Edin Osmić, bürgerliche Name des bosnischen Rappers Edo Maajka (* 1978)